VI. Gergely (ellenpápa)
 VI. Gergely pápa